Ema Twumasi  – calciatore ghanese
 Patrick Twumasi – calciatore ghanese
 Nana Ofori-Twumasi – calciatore britannico